Der mexikanische Bundesstaat Jalisco ist in 125 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die seit 1998 in zwölf Regionen gruppiert sind. Die Verwaltungsbezirke werden aus 10.348 Ortschaften (span. Localidades) (davon 285 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren rückläufig (2000: 7.719; 2010: 7.289).

Die nachfolgende Tabelle der Regionen wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat Jalisco. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Monografías de los municipios de Jalisco (spanisch)
 Panorama sociodemográfico de Guanajuato. Censo de Población y Vivienda 2020 PDF-Datei, (21.841 kB)
 México en Cifras: Jalisco (14)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Jalisco (spanisch)

Jalisco